Лангур — многозначный термин:

Животные 
 Лангуры () — род обезьян семейства мартышковых

Топонимы 
 Лангур — посёлок в Свердловской области.
 Лангур — река в Свердловской области.